Амалия Андреевна Цекулина (Amālija Cekuliņa) (24 сентября 1902 — 24 декабря 1981) — советский учёный в области механизации и электрификации сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент АН Латвийской ССР. С 1950 по 1954 г.  Латвийской сельскохозяйственной академии.

Латышка. Родилась в 1902 году в Сибири (сейчас —  Омской области), куда в 1899 году переселились ее родители в поисках лучшей жизни.

Окончила Московский механический институт им. М. В. Ломоносова (1929) и до 1945 г. работала во Всесоюзном институте механизации и электрификации сельского хозяйства (Москва, ст. Плющево). В 1939 г. утверждена в звании доцента по специальности «Электрификация сельского хозяйства».

С 1945 года — в Латвийской сельскохозяйственной академии: преподаватель, ректор (1950—1954), в 1947—1973 гг. зав. кафедрой электротехники.

Член-корреспондент АН Латвийской ССР, отделение механизации сельского хозяйства (1951).

Книги:
 Эффективность механизации в молочном животноводстве [Текст] / А. А. Цекулина, д-р с.-х. наук. — Москва : Колос, 1964. — 215 с. : ил.; 20 см.
 Руководство по переводу двухтактных нефтяных двигателей на местное твердое топливо [Текст] / Канд. с.-х. наук И. А. Будзко, инж. Г. В. Горчовесов, канд. с.-х. наук А. А. Цекулина. — Алма-Ата : КазОГИЗ, 1942. — 43 с., 13 л. черт. : черт.; 22 см.

Награды: два ордена Трудового Красного Знамени и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Источники 
 http://vksrs.com/upload/iblock/cd1/cd1181d22561104e44b32f2e0bdc5698.pdf
 фото https://spoki.tvnet.lv/vesture/LLU-vesture/283559
 Академия наук латвийской ССР : 1946—1986 гг. Зинатне, 1986 — Всего страниц: 469
 Raksti: Trudy, Том 13. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. Izd-vo Akademii nauk Latviǐskoǐ SSR, 1963.
 Некролог, ордена